Шлезија (-{Silesia}-) је латински назив за Шлеску, област у централној Европи.

Шлезија такође може бити:
 Горња Шлезија
 Доња Шлезија
 Чешка Шлезија (понекад Моравска Шлезија)
 Аустријска Шлезија
  или Тјешинска Шлезија

Види још 
 Шлеска (вишезначна одредница)